Яворник (чеш. Javorník, венг. Javornik, укр. Явірник) — многозначный термин.

Географические объекты 
 Яворник — горный хребет, расположенный в Великоберезнянском районе Закарпатской области Украины.
 Яворник — горный хребет, расположенный в Надворнянском районе Ивано-Франковской области Украины.
  — лесной заказник в Тячевском районе Закарпатской области Украины.
 Яворник — село в Верховинском районе Ивано-Франковской области Украины.
  — населённый пункт в общине Идрия в Словении.
  — населённый пункт в городской общине Крань в Словении.
  — населённый пункт в общине Шторе в Словении.
  — село в жупании Сисачко-Мославачка в Хорватии.
 Яворник (Яуэрник) — серболужицкая деревня в Верхней Лужице, коммуна Хохкирх района Баутцен, земля Саксония
 Яворник-Польски — сельская гмина в Подкарпатском воеводстве Польши.
 Яворники — горный массив в западной Словакии и восточной Чехии.
  — населённый пункт в общине Есенице в Словении.

Носители фамилии 
 Яворник, Антонина (известна как Наталия Белаяц; 1893—1974) — сербская военнослужащая, наредник сербской армии в годы Балканских войн и Первой мировой войны, санитарка.
  (род. 1967) — югославский и словенский гребец, бронзовый медалист Чемпионата мира по гребному слалому (1989) в командном одиночном каноэ в составе сборной Югославии, участник летних Олимпийских игр (1992) в составе сборной Словении.
  (1924—2008) — югославский и словенский журналист, театральный критик и переводчик, главный редактор газет Dnevnik (1959—1961) и Delo (1962—1963), радиопрограмм «Радио Словения» (1973—1980).
  (род. 1966) — словенская бегунья на длинные дистанции, золотая медалистка Средиземноморских игр (1993) и Чемпионата Европы по кроссу (2002), рекордсменка в беге на 25 км на треке (с 2006).